Пюто (, , ) — французская фамилия и топоним.

Топоним 
 Пюто — пригород (город-спутник) Парижа.
 Пюто-ан-Бессен — коммуна во Франции, в Нижней Нормандии, в департаменте Кальвадос.
 Пюто-ан-Ож — коммуна во Франции, в Нижней Нормандии, в департаменте Кальвадос.

Фамилия 
 Пюто, Жак Пьер Луи (1769—1837) — французский наполеоновский военачальник, дивизионный генерал.

Другое 
 Пюто — группа французских художников-кубистов.